Krusty le clown
Projet KRUSTY